Trois régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Vigier » :
 
 Le régiment de Vigier (1702-1708)
 Le régiment de Vigier (1740-1756) 
 Le régiment de Vigier, renommé le  «  d'infanterie de ligne »